Květa Peschke og Katarina Srebotnik var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage sammen. Peschke deltog sammen med Anna-Lena Grönefeld, men de tabte i  kvartfinalen til Maria Kirilenko og Nadia Petrova. Srebotnik spillede sammen med Zheng Jie.

Seedning

Top fire indtrådte i anden runde.

 Sara Errani /  Roberta Vinci (Træk sig med skade)
 Maria Kirilenko /  Nadia Petrova
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina
 Vania King /  Yaroslava Shvedova (Anden runde)

 Nuria Llagostera Vives /  Sania Mirza
  Katarina Srebotnik /  Zheng Jie
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (Kvartfinale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Kvartfinale)

Finale

{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Semifinale
| RD2=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Katarina Srebotnik  Zheng Jie
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2=| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Ekaterina Makarova  Elena Vesnina
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Maria Kirilenko  Nadia Petrova
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=
| RD2-seed1=5
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Ekaterina Makarova  Elena Vesnina
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=
}}

Top Half

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3

| RD1=Første runde

| RD2=Anden runde

| RD3=Kvartfinale

| RD4=Semifinale

| RD1-seed03=

| RD1-team03= T Babos  M Minella

| RD1-score03-1=2

| RD1-score03-2=2

| RD1-score03-3=

| RD1-seed04=

| RD1-team04= V Dushevina  A Rosolska

| RD1-score04-1=6

| RD1-score04-2=6

| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=

| RD1-team05= N Grandin  V Uhlířová

| RD1-score05-1=4

| RD1-score05-2=3

| RD1-score05-3=

| RD1-seed06=

| RD1-team06= C-j Chuang  S Zhang

| RD1-score06-1=6

| RD1-score06-2=6

| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=

| RD1-team07= D Cibulková  J Husárová

| RD1-score07-1=5

| RD1-score07-2=4

| RD1-score07-3=

| RD1-seed08=6

| RD1-team08= K Srebotnik  J Zheng

| RD1-score08-1=7

| RD1-score08-2=6

| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=

| RD1-team11= L Raymond  S Stosur

| RD1-score11-1=64

| RD1-score11-2='''6

| RD1-score11-3=[6]

| RD1-seed12=

| RD1-team12=

Bottom Half

Referencer

 Main Draw

WTA Tour 2012
2012 (damedouble)